Sergej Leonidovič Magnitskij – avvocato russo
 6573 Magnitskij – asteroide della fascia principale